Stazione di Francavilla al Mare, sulla linea Adriatica;
 Stazione di Francavilla Angitola-Filadelfia, sulla linea Eccellente-Rosarno (via Tropea);
 Stazione di Francavilla Fontana, all'incrocio fra le linee Taranto-Brindisi e Martina Franca-Lecce;
 Stazione di Francavilla di Sicilia, sulla linea Alcantara-Randazzo.